Pankow (Berlim): um distrito da cidade de Berlim;
Estação Berlin-Pankow: uma das estações terminais da linha U2 da U-Bahn de Berlim, na Alemanha.

Desambiguação